Национальный театр:

Америка 
 Национальный театр (Бразилиа)

Африка 
 Национальный театр Кении

Европа 
 Болгарский национальный театр оперы и балета
 Королевский национальный театр, Лондон
 Латвийский национальный театр
 Национальный театр (Афины)
 Национальный театр (Будапешт)
 Национальный театр (Бухарест)
 Национальный театр (Белград)
 Национальный театр (Варшава) 
 Национальный театр (Милан)
 Национальный театр (Прага)
 Словацкий национальный театр
 Сербский национальный театр
 Норвежский национальный театр
 Национальный народный театр (Франция)

Белоруссия 
 Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
 Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа
 Национальный академический театр имени Янки Купалы
 Национальный академический драматический театр им. М. Горького

Германия 
 Немецкий национальный театр в Веймаре
 Национальный театр (Мюнхен)

Литва 
 Литовский национальный театр оперы и балета
 Национальный драматический театр Литвы

Молдавия 
 Национальный театр им. Василе Александри
 Хакасский национальный театр кукол «Сказка»
 Национальный театр оперы и балета Республики Молдова

Россия 
 Национальный молодёжный театр республики Башкортостан имени Мустая Карима
 Национальный театр Республики Карелия
 Мордовский государственный национальный драматический театр

Украина 
 Киев
 Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко
 Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Шевченко
 Киевский национальный академический театр оперетты
 Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки

 Львов
 Национальный академический украинский драматический театр имени Марии Заньковецкой
 Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой

 Другие города
 Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко
 Донецкий национальный академический театр оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко
 Одесский национальный академический театр оперы и балета